Мэри Рид:
 Рид, МэриРид, Мэри (1685—1721) — женщина-пират.
 Рид, Мэри (1898—1972) — американская коммунистка и поэтесса.